В Москве:
 Московское центральное кольцо — в рамках внеуличного рельсового транспорта Москвы
 Большая кольцевая линия — в рамках Московского метрополитена